Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але знялась перед своїм матчем третього кола проти Лори Гренвілл через травму зап'ястка, через яку вона зрештою вибула з гри до кінця сезону.

1-ша сіяна Жустін Енен-Арденн виграла титул, у фіналі перемігши Ліндсі Девенпорт з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Жустін Енен-Арденн (переможниця)
  Кім Клейстерс (Third Round, знялась)
  Ліндсі Девенпорт (фінал)
  Анастасія Мискіна (півфіналіст)
  Чанда Рубін (знялася)
  Віра Звонарьова (4-те коло)
  Надія Петрова (3-тє коло)
  Паола Суарес (3-тє коло)
  Єлена Докич (2-ге коло)
  Анна Смашнова-Пістолезі (3-тє коло)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Світлана Кузнецова (чвертьфінал)
  Магдалена Малеєва (2-ге коло)
  Франческа Ск'явоне (2-ге коло)
  Фабіола Сулуага (чвертьфінал)
  Марія Шарапова (4-те коло)
  Магі Серна (2-ге коло)
  Ліза Реймонд (3-тє коло)
  Наталі Деші (півфіналіст)
  Меган Шонессі (4-те коло)
  Тіна Писник (2-ге коло)
  Алісія Молік (3-тє коло)
  Елені Даніліду (2-ге коло)
  Даніела Гантухова (2-ге коло)
  Марія Санчес Лоренсо (2-ге коло)
  Кароліна Шпрем (2-ге коло)
  Петра Мандула (2-ге коло)
  Обата Саорі (2-ге коло)
  Олена Лиховцева (2-ге коло)
  Емілі Луа (2-ге коло)
  Марія Венто-Кабчі (3-тє коло)
  Кара Блек (2-ге коло)
  Емі Фрейзер (4-те коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
Pacific Life Open 2004 Women's Singles Draw

Pacific Life Open 2004
Pacific Life Open